Le Col des Mille Larmes est un roman de Xavier-Laurent Petit publié en 2004.

Résumé 
L'histoire se passe en Mongolie. Ryham conduit un camion de plusieurs tonnes nommé l'Ural dans toute l'Asie. Il revient d'Ouzbékistan et ne peut pas prendre le col des mille larmes (les monts Köörgha) car il a prêté serment. Mais voulant revoir sa famille au plus vite, il emprunte quand même le col. Le brouillard limite sa vue et il se perd. Il descend de son camion et est assommé par un éboulement. Son camion tombe dans le précipice. Longtemps après, le responsable de la coopérative annonce à sa famille que la plaque d'immatriculation de l'Ural a été retrouvée. Daala, la femme de Ryham, accompagnée de Galshan, sa fille, va voir Baytar (le père de Ryham), un berger, pour lui annoncer la triste nouvelle. Galshan est autorisée à accompagner Baytar dans la transhumance des bêtes vers les monts Khöörgha. En chemin, ils rencontrent un autre berger, Uugan, qui, dans son enfance a été sauvé par Baytar. Baytar et Galshan continuent donc le trajet avec Uugan, Tsaamed, la femme d'Uugan, leurs jumeaux et les bêtes. En se rapprochant du col, ils subissent des attaques de loups. Une nuit, Baytar, malvoyant, blesse Ryham, le prenant pour un loup. Galshan, accompagnée d'Uugan, les retrouve le lendemain. Grâce à de la médecine traditionnelle, Baytar réussit à sauver Ryham. Ryham raconte que les ksy giyk (les derniers hommes sauvages) l'ont nourri et logé après l'accident. Ryham retrouve enfin sa famille et Galshan son père bien aimé.

Références

Liens externes 

Roman français paru en 2004